Антиохийский собор — наименование ряда церковных поместных соборов, проводимых христианской церковью в Антиохии. Наиболее известны из них:

 Антиохийский собор (269), осудивший Павла Самосатского;
 Антиохийский собор (325), осудивший Ария и арианство.
 Антиохийский собор (330), осудивший Евстафия Антиохийского;
 Антиохийский собор (341), принявший так называемые «четыре антиохийских формулы», осудивших одновременно как строгое арианство, так и никейское антиарианство и отвергший Никейский символ веры как нововведение.
 Антиохийский собор (363), подтвердивший Никейский символ веры.